Sacrificio d'amore (Love's Sacrifice) – tragedia di John Ford del 1632
 Sacrificio d'amore (Small Sacrifices) – film TV del 1989 diretto da David Greene 
 Sacrificio d'amore – serie televisiva italiana del 2017